Een Frans protectoraat was een protectoraat dat gedeeltelijk werd bestuurd door Frankrijk. Veel Franse protectoraten werden vervolgens een Franse kolonie, bijvoorbeeld de protectoraten Annam, Cambodja, en Tonkin, die in 1887 opgingen in de Unie van Indochina, een onderdeel van het Franse koloniale rijk.

Na de Tweede Wereldoorlog werden Frans-Marokko en het Frans protectoraat van Tunesië onafhankelijk.
Het Saarland werd vanaf 1947 als een Frans protectoraat bestuurd. Frankrijk wilde het gebied eigenlijk inlijven, maar in 1957 werd het onderdeel van de Bondsrepubliek Duitsland.

Franse protectoraten 

 Benedenwindse Eilanden (Frans-Polynesië) (1843-1880)
 Protectoraat Ivoorkust (1843-1893)
 Protectoraat Cambodja (1867-1887)
 Frans-Congo (1880-1891)
 Frans protectoraat van Tunesië (1881-1956)
 Protectoraat Madagaskar (1882-1897)
 Protectoraat Annam (1884-1887)
 Protectoraat Tonkin (1884-1887)
 Frans protectoraat van Laos (1893–1946)
 Protectoraat Mauritanië (1903-1920)
 Frans-Marokko (1912-1956)
 Protectoraat Saarland (1947-1957)

Protectoraat